Арг может означать:

 Арг (циклоп) — в древнегреческой мифологии один из трёх братьев-циклопов.
 Аргос (аргонавт) — один из аргонавтов.
  — президентский дворец в Кабуле.